

Geografia
 Niger
 Keita  – comune urbano, capoluogo del dipartimento omonimo
 Dipartimento di Keita  – dipartimento della regione di Tahoua

Persone
 Aoua Kéita – politica e scrittrice maliana
 Ibrahim Boubacar Keïta – politico maliano
 Modibo Keïta (1915-1977) – politico maliano
 Modibo Keïta (1942-2021) – politico maliano
 Salif Keïta – cantante maliano
 Seydou Keïta – fotografo maliano
 Sundjata Keïta – imperatore del Mali del III secolo

Sportivi
 Ahmadou Keita – ex cestista maliano
 Mathis Keita – cestista francese
 Naman Keïta – atleta francese

Calciatori
 Abdoulaye Keita –  calciatore maliano
 Abdul Kader Keïta –  calciatore ivoriano
 Alhassane Keita –  calciatore guineano
 Habib Keïta – calciatore maliano
 Ibrahim Keïta – calciatore francese
 Ismaël Keïta – calciatore maliano
 Kader Keïta – calciatore ivoriano
 Ladji Keita – calciatore senegalese
 Muhamed Keita – calciatore maliano naturalizzato norvegese
 Salif Keïta – ex calciatore maliano
 Seydou Keita – calciatore maliano
 Sidi Yaya Keita – calciatore maliano
 Souleymane Keïta –ex calciatore maliano

Storia 
 Dinastia Keita  – dinastia dell'Impero del Mali

Pagine correlate
Keitai